

Povos e civilizações
Povos maias — actuais descendentes da civilização maia
Civilização maia — civilização mesoamericana pré-colombiana
Línguas maias — família linguística da Mesoamérica
Calendário maia
Mitologia maia
Maia (mitologia) — uma das plêiades na mitologia grega

Artes e Literatura
Os Maias — livro de Eça de Queirós
Os Maias (minissérie) — minissérie da Rede Globo de 2001 baseada no livro
A Abelha Maia (personagem) — personagem de um livro infantil e série animada
Maia (Terra-Média) — raça do universo ficcional de J. R. R. Tolkien

Ciência
Maia (estrela)  — uma das Plêiades
Maia (planta) — nome comum da planta Cytisus striatus

Geografia

Portugal
Maia — município no distrito do Porto
Maia (freguesia) — freguesia já extinta
Maia (Ribeira Grande)
Lomba da Maia (Ribeira Grande)
Macieira da Maia — freguesia no concelho de Vila do Conde

Brasil
Maia (distrito de Guarulhos)
Bosque Maia — reserva florestal em Guarulhos

Outros
Montes Maias — cadeia montanhosa centro-americana

Pessoas
Maia, família nobre portuguesa
Maya (taróloga), taróloga portuguesa também conhecida por Maia.

Outros
Rainha de Maio — festividade comemorada com coroas de flores chamadas "Maios"

Desambiguação